Хомино () — село  Лесностенковский сельский совет Купянский район Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323783707. Население по переписи 2001 года составляет 16 (10/6 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Хомино находится на правом берегу Оскольского водохранилища, 
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Лесная Стенка.

История 
 1675 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Купянского района